Сельское поселение Чушевицкое — сельское поселение в составе Верховажского района Вологодской области.
Центр — село Чушевицы.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По данным переписи 2010 года население — 2059 человек.

География 
Расположено на юго-западе района, в 51 км от районного центра. Граничит:
 на севере с Верховским и Нижне-Важским сельскими поселениями,
 на востоке с Сибирским сельским поселением,
 на юге с Тотемским районом, Шелотским и Липецким сельскими поселениями,
 на западе с Вожегодским районом.

История 

1 января 2006 года в составе Верховажского района были образованы
 Чушевицкое сельское поселение с центром Чушевицы, в которое вошёл Чушевицкий сельсовет (ОКАТО 19 216 844),
 Верхнетерменгское сельское поселение с центром Великодворская, в которое вошёл Верхнетерменгский сельсовет (ОКАТО 19 216 812).

8 апреля 2009 года Верхнетерменгское и Чушевицкое поселения были объединены в общее Чушевицкое сельское поселение с центром в селе Чушевицы.

Экономика 
На территории Чушевицкого сельского поселения работают Чушевицкий лесопункт ООО «Верховажьелес», лесничество, 2 ветучастка, Чушевицкий сетевой участок Верховажской РЭС, Тотемские эл. сети ОАО «Вологдаэнерго», метеостанция, коммунальный участок, пожарная часть, предприятие по заготовке древесного угля, пилорама, 2 отделения связи, филиал сбербанка, магазины, столовые, мастерские по ремонту бытовой техники.

Действуют Чушевицкая средняя школа, 2 школы-сада, 2 детских сада, филиал музыкальной школы, 3 филиала Дома Детского творчества, Чушевицкий ДК, 3 библиотеки, физкультурно-оздоровительный комплекс, Чушевицкая участковая больница, 2 медпункта.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в Чушевицкий сельсовет входило 39 населённых пунктов, в Верхнетерменгский — 5.

22 мая 2001 года были исключены из учетных данных деревни Островное, Петракеевская и Питер Чушевицкого сельсовета. С тех пор состав Чушевицкого и Верхнетерменгского сельсоветов не изменялся.

В состав сельского поселения входит 41 населённый пункт, в том числе
39 деревень,
1 посёлок,
1 село.

Крупнейшие из них: село Чушевицы (805 человек), посёлок Каменка (573 человека), деревня Плосково (377 человек), деревня Паюс (340 человек).

Упразднённые населённые пункты:

Примечания

Ссылки 
 Чушевицкое сельское поселение на сайте администрации Верховажского района
 Администрация МО ЧушевицкоеОфициальный сайт администрации муниципального образования Чушевицкое Верховажского муниципального района Вологодской области

Муниципальные образования Верховажского района
Сельские поселения Вологодской области